Tonghe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tonghe (socken i Kina, Henan), 
 Tonghe (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar